Санчо IV:
 Санчо IV Гарсия — герцог Гаскони (ок. 930 — ок. 950/955)
 Санчо IV — король Наварры (1054—1076)
 Санчо IV — король Кастилии (1284—1295)